Jaar est un patronyme désignant plusieurs personnes :
 Alfredo Jaar (né en 1956) est un artiste, architecte, et réalisateur chilien ;
 Nicolas Jaar (né en 1990), fils d'Alfredo, est un musicien et compositeur de musique électronique.

C'est aussi un toponyme :
 Jaar (aussi orthographié Jaʿār) est une ville du Yémen.

Homonymie de patronyme
Toponymie